Artémus le légendaire est le dix-neuvième tome des Légendaires, série de bande dessinée de high fantasy créée par Patrick Sobral. Sorti le , il est le premier tome du cycle .

Résumé 
Ce tome se passe dans un monde différent que celui des autres tomes. Danaël et Shimy sont mariés et s'occupent d'une ferme ; on croise aussi Jadina la pirate, Shun-Day  la princesse d'Orchidia, Gryfenfer l'elfe élémentaire... Tout va pour le mieux jusqu'au jour où, à cause d'un gâteau acheté par Shimy,  un mygaloup des montagnes est libéré et Danael, inconsciemment, le tue. Artémus, le légendaire qui a vaincu Darkell et tué Anathos, et sa disciple Amy ont tout vu et leur proposent de les accompagner afin de retrouver l'épée du dieu Anathos, dérobée par le gang de voleurs les fabuleux, dirigés par Samaël. Acceptant, Danael et Shimy se lancent dans une grande aventure.

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 2016
Album des Légendaires